Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
 Out of memory, rodzaj błędu w informatyce
 kod ICAO zlikwidowanych linii lotniczych Zoom Airlines